Produkt steht für:
 Erzeugnis (Technik), ein technisch hergestelltes Stückgut, Schüttgut oder Fließgut
 Produkt (Wirtschaft), eine erzeugte Ware oder Dienstleistung
 Produkt (Mathematik), das Ergebnis bestimmter Verknüpfungen
 Produkt, Grundbegriff der Kategorientheorie, einem Teilgebiet der abstrakten Algebra, siehe Produkt und Koprodukt
 Produkt (Chemie), aus einer chemischen Reaktion entstandene Stoffe

Siehe auch:
 Äußeres Produkt